De Meulemeester ist der Familienname folgender Personen:

 Betty De Meulemeester, belgische Gerechte unter den Völkern (2001) 
 Charles De Meulemeester, belgischer Gerechter unter den Völkern (2001)
  Georges De Meulemeester, belgischer Gerechter unter den Völkern (2001) 
 Ilse De Meulemeester (* 1971), Miss Belgien 1994 
 John De Meulenmeester, auch Jean De Meulemeester, belgischer Gerechter unter den Völkern (2001) 
 Josane De Meulemeester (geborene Sigart; 1909–1999), belgische Tennisspielerin und Gerechte unter den Völkern (2001)
 Madeleine De Meulemeester (1904–1996), belgische Pfadinderführerin und Gerechte unter den Völkern (1999) 
 Marcelle De  Meulemeester, belgische Gerechte unter den Völkern (1999) 

Siehe auch
 Demeulemeester